Finał K-1 World MAX 2008 (Ameba Presents K-1 World MAX 2008 World Championship Tournament Final) – siódmy finałowy turniej cyklu K-1 MAX. Zwycięzcą i mistrzem K-1 World MAX został Masato Kobayashi (drugi raz w karierze). Odmiennie niż w latach poprzednich turniej finałowy składał się jedynie z półfinałów i finału. Ćwierćfinały rozegrano trzy miesiące wcześniej podczas gali K-1 World MAX 2008 Final 8.

Rezultaty 

Legenda: 
ExtR Dec – decyzja sędziów po dodatkowej rundzie

Walka otwarcia (3x3 min Ext.1R):
  Nieky Holzken vs  Virgil Kalakoda – Holtzken przez KO (3 nokdauny), 1:42 1R 

Super walka (3x3 min Ext.1R):
  Joerie Mes vs  Takayuki Kohiruimaki – Mes przez KO (prawy prosty), 2:59 3R 

Walka rezerwowa nr 1 (3x3 min Ext.1R):
  Albert Kraus vs   Yasuhiro Kido – Kraus przez TKO (walka zatrzymana przez lekarza), 0:48 2R

Walki półfinałowe (3x3 min Ext.1R):
  Masato vs  Yoshihiro Satō – Masato przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (28-29, 28-28, 28-28; 10-9, 10-9, 10-9)
  Artur Kyszenko vs  Andy Souwer – Kiszenko przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (30-30, 30-30, 29-29; 10-9, 10-9, 10-9)

Walka rezerwowa nr 2 (3x3 min Ext.1R):
  Buakaw Por. Pramuk vs   Kultar Gill – Por. Pramuk przez KO (prawy sierpowy), 2:18 1R

Super walka (60 kg, 3x3 min Ext.1R):
  Haruaki Otsuki vs  Ryugi Kajiwara – Otsuki przez jednogłośną decyzję (30-28, 29-28, 30-29)
Walka o mistrzostwo świata ISKA w wadze lekkiej (60 kg, 3x3 min Ext.2R):
  Daisuke Uematsu vs  Susumu Daiguji – Uematsu przez KO (cios kolanem), 0:29 1R

Walka finałowa (3x3 min Ext.2R):
  Masato vs  Artur Kyszenko  – Masato przez jednogłośną decyzję po dodatkowej rundzie (28-28, 28-27, 28-28; 10-9, 10-9, 10-9)

Drabinka K-1 World MAX 2008

Bibliografia 
 Wyniki w k-1sport.de

Turnieje K-1
2008 w sporcie